Mario Costa est un réalisateur, scénariste, monteur et acteur italien né le  à Rome (Italie), mort dans la même ville le .

Biographie

Filmographie

Comme réalisateur

Comme scénariste

comme monteur 
 1934 :

comme acteur 
 1939 : Terre de feu (Terra di fuoco) : le directeur de la radio / Il direttore della radio

Liens externes 
 

Naissance à Rome
Réalisateur italien
Décès à Rome
Scénariste italien de cinéma
Monteur italien
Acteur italien
Naissance en mai 1904
Décès en octobre 1995
Décès à 91 ans